Шебеко — білоруське прізвище.

Відомі носії 
 Шебеко Адальберт Юліанович — Георгіївський кавалер; полковник; № 9691; 26 листопада 1855 року.
 Шебеко Вадим Миколайович (1864—1943) — військовий і державний діяч, військовий агент в Німеччині, московський градоначальник.
 Шебеко Варвара Ігнатівна (1840?-1931) — придворна дама, що входила в ближнє коло Катерини Долгорукой, другої дружини Олександра II.
 Шебеко Віра Олексіївна (. 1938) — диктор радянського телебачення.
 Шебеко Віктор Полікарпович (1923—2005) — партизан-розвідник-зв'язковий, капітан медичної служби, хірург-онколог, заслужений лікар БРСР.
 Шебеко Іван Іванович — радянський розвідник.
 Шебеко Йосип Францевич — Георгіївський кавалер; полковник; № 5152; 1 грудня 1835 року.
 Шебеко Кирило Іванович (1920—2004) — радянський і російський живописець, заслужений діяч мистецтв Російської Федерації.
 Шебеко Костянтин Костянтинович (нар. 1960) — білоруський учений, ректор Поліського університету, д.е.н., автор робіт з економіки Білорусії.
 
 Шебеко Франц Іванович (1785—1845) — генерал-майор, помічник директора Пажеського корпусу.